Chil Rajchman (1914-2004), juif polonais, un des 57 survivants du camp d'extermination de Treblinka 
 John Rajchman (1946-), philosophe américain
 Ludwik Rajchman (1881-1965), médecin et bactériologiste polonais, considéré comme le fondateur de l’UNICEF

Homonymie de patronyme
Patronyme juif